Olaszország
Lampedusa, Olaszországhoz tartozó sziget a Földközi-tengerben
Lampedusa e Linosa, település Olaszországban, Szicília régióban, Agrigento megyében